Двадесет и деветото (XXIX) хилядолетие пр.н.е. обхваща периода от началото на 29 000 г. пр.н.е. до края на 28 001 г. пр.н.е.

Събития 

Хилядолетия